La mia risposta () — пятый студийный альбом итальянской певицы и автора песен Лауры Паузини, выпущенный 15 октября 1998 года на лейбле CGD East West (Warner) Records. Для испанского музыкального рынка выпущено испаноязычное издание альбома под названием Mi respuesta.

Для поддержки и продвижения альбома в Европе был организован тур La mia risposta World Tour ’99, который проходил с февраля по апрель 1999 года. La mia risposta не был столь успешным, как её предыдущий альбом Le cose che vivi. По состоянию на сентябрь 2000 года, было продано 4 млн. копий по всему миру.

Список композиций

La mia risposta

Mi respuesta

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Лауры Паузини
Альбомы Италии
Альбомы на испанском языке